Jacuí pode ser:
 Jacuí - município de Minas Gerais
 Salto do Jacuí - município do Rio Grande do Sul
 Rio Jacuí - rio do Rio Grande do Sul
 Rio Jacuí - rio de São Paulo
 Delta do Jacuí - conjunto hidrográfico do Rio Grande do Sul

Desambiguação